
Termin -{CPP}- ima više značenja.
 MK-212 ()
 C++ (uobičajena .cpp ekstenzija fajla), programski jezik